À la suite du débat en France sur l'identité nationale, lancé en  par Éric Besson (Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire), un séminaire gouvernemental sur l'identité nationale a été organisé le  à l'hôtel Matignon, comme conclusion et à la demande du Président de la République, Nicolas Sarkozy.

Frédéric Mitterrand a commencé sa participation à ce séminaire en citant de longs extraits de deux chansons de Maurice Chevalier et de Charles Trenet : « Ça fait d'excellents Français » et « Douce France ». Ses collègues lui auraient demandé de les chanter, en vain. Il a ensuite cité Jane Birkin comme modèle d'intégration, ajoutant « Ça plait aux jeunes, Jane Birkin ! »

Éric Woerth, le ministre du Budget, a apporté un élément de réflexion « Quand on parle d'identité nationale, je pense que la constance de nos déficits en est un élément structurant. » 

Fadela Amara, secrétaire d'État chargée de la Politique de la Ville, a affirmé que « les gens en ont marre d'être contrôlés au faciès quatre fois par jour ». À quoi, Brice Hortefeux, ministre de l'intérieur, a répondu : « Il n'y a pas de contrôle au faciès. Dire cela, c'est montrer du doigt tous les fonctionnaires de police. Je refuse que les policiers soient stigmatisés... » François Fillon, premier ministre a alors évoqué son expérience personnelle : « Je me souviens que lorsque j'étais étudiant, j'ai pris le train avec un ami fils d'une personnalité africaine. Il a été contrôlé sans arrêt, moi jamais. » Patrick Gaubert, président du Haut conseil à l'intégration, a alors rappelé : « Nous avons proposé, il y a un mois, que l'on délivre un papier à celui qui a été contrôlé une fois afin qu'il ne le soit pas à d'autres reprises. » 

François Fillon a fait remarquer qu'à propos de la difficulté pour les Français nés à l'étranger d'obtenir le renouvellement de leur carte d'identité : « J'ai vu un reportage, ce week-end, sur Canal Plus. je n'étais pas au courant. Ce n'est pas normal. » Brice Hortefeux lui a répondu « J'ai donné des instructions à ce sujet. Une carte d'électeur vaut désormais preuve de nationalité française quand on veut renouveler sa carte d'identité. »

Christian Blanc, secrétaire d'État chargé du Développement de la région Capitale, a tenu à préciser : « J'ai attendu, avant de m'exprimer, que le niveau intellectuel s'élève. » Bernard Kouchner, ministre des affaires étrangères, a avancé que « dans les cités on chante le rap, une belle musique qui vient d'Algérie ». Mais Fadela Amara a rectifié : « Mais non, Bernard, ce n'est pas le rap, c'est le raï ! »

Éric Besson s'est félicité en évoquant l'organisation du débat. Avec un seul regret, celui de ne pas avoir pu « mouiller les intellectuels ». « Ils ont peur, a-t-il conclu, soit d'apparaître aux côtés de Nicolas Sarkozy, soit à mes côtés. » Mais Bruno Le Maire, le ministre de l'agriculture, lui a répondu : « C'est l'intitulé de ton ministère, Éric, le rapprochement entre immigration et identité nationale, qui a provoqué des dérapages pendant les trois mois de débat. » Eric Besson lui a alors rappelé : « Ce n'est pas moi mais [le Président de la République] qui est à l'origine de ce ministère. »

Il semble que ce séminaire ait fini essentiellement sur ces propos.

Références

Source 
Le Canard enchaîné du mercredi , article intitulé « Séance de karaoké à Matignon », encadré page 2.

Liens externes 
Identité nationale : les mesures envisagées par le gouvernement et Identité nationale : les petites mesures du grand débat, articles du quotidien Le Monde datés des 8 et .
Débat sur l'identité nationale : "Bon débarras !", article du quotidien Le Monde daté des 8 et , rapportant diverses réactions dans l'opposition à la suite de ce séminaire.
Identité nationale : François Fillon cherche une voie de sortie, article du quotidien Le Monde daté du , commentant l'ensemble du débat et le séminaire.
Fillon enterre le débat sur l'identité nationale article sur le site du journal Sud Ouest, daté du .
Dossier de presse du séminaire sur « gouvernement.fr », le Portail du Gouvernement, consulté le .

Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire